San Cibrián (León) puede referirse a:

 San Cibrián (Ardón), localidad del municipio de Ardón;
 San Cibrián (Puebla de Lillo), localidad del municipio de Puebla de Lillo.